Hemprich:
 Friedrich Wilhelm Hemprich

 Carcharias hemprichii (Klunzinger, 1871)
 Castoridae Hemprich (1820)
 Ichthyaetus hemprichii
 Larus hemprichii
 Otonycteris hemprichii
 Scorpio hemprichii
 Tockus hemprichii